Le championnat 1995-1996 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par le VEU Feldkirch.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement 
 VEU Feldkirch
 EC KAC
 EC VSV
 CE Wien
 EHC Lustenau
 SV Kapfenberg
 EC Graz
 EV Zeltweg

Effectif vainqueur

Statistiques

Références

Voir aussi 
Alpenliga

1995-1996
Hockey sur glace en 1995
Hockey sur glace en 1996
Sport en Autriche en 1995
Sport en Autriche en 1996